Сера може да се отнася за:
 Ерик Сера (р. 1959), френски композитор
 Флоран Сера (р. 1981), френски тенисист
 Сера - манастир на Тибетската будистка школа Гелуг